Выборы президента Соединённых Штатов Америки 2008 прошли 4 ноября 2008 года. Это были 56-е последовательные выборы президента и вице-президента США на четырёхлетний срок. Они совпали с выборами в сенат в 2008 (в 31 штате), выборами в палату представителей (во всех штатах) и с выборами губернаторов (в 11 штатах), а также различными референдумами и выборами местного уровня.

Распределение голосов избирателей (то есть сколько каждый штат даёт голосов в коллегии выборщиков), как и на выборах 2004 года, базировалось на переписи населения, проведённой в 2000 году.

На выборах одержали победу представители Демократической партии США: президентом избран Барак Обама, вице-президентом — Джозеф Байден. Их основными оппонентами были кандидаты Республиканской партии — соответственно Джон Маккейн и Сара Пейлин. Избранный президент и избранный вице-президент вступили в должность 20 января 2009 года.

Впервые в истории США за президентское кресло боролись два действующих сенатора. Впервые оба кандидата от основных партий родились вне континентальной территории США — Обама на Гавайях, а Маккейн в Зоне Панамского канала. Впервые с 1952 года в выборах не участвовали ни действующий президент, ни действующий вице-президент (Джордж Буш-младший по Конституции не мог баллотироваться на третий срок, а Ричард Чейни неоднократно и решительно отвергал все попытки выдвинуть его в президенты).

Выборы при любом возможном исходе являлись историческими с точки зрения традиционно мало представленных в политике групп населения. Барак Обама стал первым афроамериканским президентом США (он также первый кандидат африканского происхождения, баллотирующийся на этот пост от основных партий), а Джозеф Байден — первым католиком-вице-президентом США. Если бы победил Маккейн, то Сара Пейлин стала бы первой женщиной-вице-президентом.

Для выдвижения кандидатам от ведущих партий было необходимо пройти праймериз и набрать большинство голосов делегатов итогового съезда партии: у демократов — 2025 голосов, у республиканцев — 1517.

Кандидаты

Кандидаты от Демократической партии 

По результатам праймериз Обама стал единым кандидатом от демократов на этих выборах, получив поддержку более 2025 необходимых делегатов.

23 августа 2008 года Барак Обама объявил Джозефа Байдена кандидатом на пост Вице-Президента США от демократической партии.

Кандидаты от Республиканской партии 

Джон Маккейн стал единым кандидатом от республиканцев на этих выборах, получив после праймериз 4 марта 62,7 % голосов делегатов съезда. По результатам праймериз Маккейн заручился поддержкой 1517 делегатов съезда, Пол — 35. Последующие праймериз уже не имели значения, поскольку кандидат от Республиканской партии был известен.

Митт Ромни на момент выхода его из кампании имел 255 голосов, Майк Хакаби — 275. 
Для победы на съезде необходимо получить поддержку 1191 делегата.

29 августа Джон МакКейн в Дейтоне (Огайо) объявил губернатора штата Аляска Сару Пейлин кандидатом в вице-президенты США.

Кандидаты от «третьих партий» и независимые кандидаты 
Кандидатом от Социалистической партии США стал Брайан Мур. 26 апреля 2008 года Конституционная партия США на своём съезде выдвинула Чака Болдвина кандидатом на пост президента США.

Кандидатом-либертарианцем на выборах стал Роберт Барр. По утверждениям некоторых экспертов, он мог бы отобрать голоса у республиканца Джона Маккейна и решить таким образом судьбу выборов в том случае, если разрыв между демократами и республиканцами был бы минимален.

Ещё один кандидат на пост президента США Ральф Нэйдер, известный адвокат и участник президентских кампаний 1996—2004 годов, баллотировался самостоятельно.

Кампания 
Предвыборные дебаты Обамы и Маккейна в 2008 году были посвящены преимущественно внутриполитическим вопросам.

Опросы 
 По данным «Newsweek» (23.01.07), 28 % американцев хотели бы видеть президентом после выборов 2008 г. республиканца, 49 % — демократа.

События 
 3 января 2008 года: начало праймериз. Первые праймериз прошли в Айове. На них победили у республиканцев — Джон Маккейн, у демократов — Барак Обама.
 26 января 2008 года: у демократов прошли уже 5 праймериз. На этот момент Обама имеет 63 голоса делегатов съезда, Клинтон — 48.
 29 января 2008 года: у республиканцев прошли восьмые по счёту праймериз. Джон Маккейн на данный момент имеет 95 голосов съезда, Митт Ромни — 65, Майк Хакаби — 27.
 30 января 2008 года: Джон Эдвардс объявил о завершении своей кампании у демократов.
 30 января 2008 года: Руди Джулиани объявил о завершении своей кампании у республиканцев.
 5 февраля 2008 года: супервторник. Праймериз прошли в 22 штатах у демократов и в 19 штатах у республиканцев.
 7 февраля 2008 года: Митт Ромни объявил о завершении своей кампании у республиканцев.
 4 марта 2008 года: единым кандидатом от Республиканской партии стал Джон Маккейн, набрав необходимое количество голосов делегатов съезда. Майк Хакаби снял свою кандидатуру с выборов.
 3 июня 2008 года: единым кандидатом от Демократической партии стал Барак Обама, набрав необходимое количество голосов делегатов съезда.
 7 июня 2008 года: Хиллари Клинтон объявила о завершении своей кампании у демократов.
 27 августа 2008 года: стало известно, что Джон Маккейн обошёл Барака Обаму по количеству голосов.
 26 сентября: первый раунд теледебатов между кандидатами в президенты. Телезрители признали победителем Обаму.
 7 октября: второй раунд теледебатов. Вновь большинство телезрителей посчитало Обаму победителем.
 15 октября: третьи и последние теледебаты Обамы и Маккейна. На них был упомянут водопроводчик Джо.
 17 октября: после серии теледебатов рейтинги показывают преимущество Обамы над Маккейном в 8 % — Обама 50 %, Маккейн 42 %

 26 октября: результаты соцопросов за неделю до выборов показывают, что преимущество Обамы над Маккейном сокращается: Обама — 49 %, Маккейн — 44 %. Обама лидирует в 31 штате, которые дают 375 голосов, Маккейн — в 19, которые дают 160 голосов. Ещё в одном штате ничья — Северная Дакота стоит 3 голоса выборщиков.

Результаты 
По итогам подсчетов голосов уверенно победил демократ Барак Обама. Он избран 44-м президентом США.

16 декабря 2008 года состоялись голосования коллегий выборщиков.

9 января 2009 года Конгресс США утвердил результаты голосования выборщиков. Обама набрал 365 голосов выборщиков, а его соперник от Республиканской партии Джон Маккейн — 173 голоса.

Данные по штатам

Оценки международных наблюдателей 
Как заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Анвар Азимов, наблюдатели Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека констатировав общую демократичность выборов, в то же время «выявили ряд серьёзных нарушений обязательств ОБСЕ». Среди отмеченных наблюдателями нарушений — «фальсификация списков избирателей, лишение избирателей права голоса, сбои в системах электронного голосования. В большинстве штатов отсутствуют законодательные гарантии доступа международных наблюдателей на избирательные участки. Отмечены проблемы с обеспечением тайны голосования, выполнением процедур и федеральных законов».

См. также 
 Барак Обама
 Президентство Барака Обамы
 Инаугурация Барака Обамы (2009)

Примечания

Ссылки 

 Beyond Red and Blue: 7 Ways to View the Presidential Election Map  — from Scientific American
 2008 Presidential Candidates  at Project Vote Smart
 Campaign commercials from the 2008 election 
 How close was the 2008 election? — Michael Sheppard, Massachusetts Institute of Technology
 US Election 2008 Web Monitor 
 2008 Electoral Map 
 «Behind the Results», USA Today election coverage 
 Joseph Crespino, «The U.S. South and the 2008 Election» , Southern Spaces, December 11, 2008
 Результаты праймериз по округам штатов США 
 Beyond Red and Blue: 7 Ways to View the Presidential Election Map  — from Scientific American
 2008 Presidential Candidates  at Project Vote Smart
 Campaign commercials from the 2008 election 
 How close was the 2008 election? — Michael Sheppard, Massachusetts Institute of Technology
 US Election 2008 Web Monitor 
 2008 Electoral Map 
 «Behind the Results», USA Today election coverage 
 Joseph Crespino, «The U.S. South and the 2008 Election» , Southern Spaces, December 11, 2008
 Данные по каждому кандидату 

2008
События 4 ноября
Ноябрь 2008 года
Президентство Барака Обамы